Der Dreiband-Weltcup ist eine internationale Turnierserie im Karambolage, die seit 1986 jährlich zwischen drei- und zehnmal ausgetragen wird.

Geschichte 
Der Weltcup wurde 1985 von Werner Bayer, einem Billardenthusiasten und Mäzen, gegründet. Er wollte den Amateurspielern die Chance, durch einen besseren Verdienst, auf eine Profikarriere geben. Um sich auch beim Spiel von den Amateuren zu unterscheiden, führte er das blaue Tuch bei den Weltcups ein. Das Buch, das er später über die Geschichte „seines“ Weltcups veröffentlichte, trägt daher auch den Namen „Das Blaue Karree - The Blue Square“. Das blaue Tuch fand später bis in die Bundesliga Einzug und ist bis heute Erkennungszeichen des Karambolagebillards.

Den Verband nannte er „Billiards Worldcup Association“ (BWA) und 1986 wurde das erste Turnier in Paris ausgetragen. Als Mäzen hatte er gute Kontakte zu Sponsoren, schnell entwickelte sich das Turnier zu einem beliebten Treffpunkt für Spieler und Zuschauer. Der Weltcup hatte eines der höchsten Preisgelder zu dieser Zeit. Von 1986 bis 1989 betrug das Preisgeld pro Turnier circa  DM, der Sieger bekam  DM. Die BWA organisierte den Weltcup zusammen mit dem Weltverband, der Union Mondiale de Billard (UMB).

Zwischen 1988 und 1994 richtete die UMB selber keine Weltmeisterschaften mehr aus und so wurde der Weltcup für vier Jahre (1988–1991) zur Quasi-WM in dem die Weltcupgesamtsieger zum Weltmeister ernannt wurden. 1994 kam es zu Differenzen zwischen den beiden Verbänden. Die UMB sperrte daraufhin Spieler (incl. Spielerfrauen!), Schiedsrichter und Organisatoren, die am Weltcup teilnahmen, zur Teilnahme an den Turnieren der UMB und CEB. So existierten in den Jahren von 1994 bis 1997 zwei parallel geführte Weltcups. Die BWA ließ, wie gewohnt, den 3. Platz ausspielen (einzige Ausnahme war das Turnier 1997/7), wohingegen die UMB dies nicht tat und es folglich zwei 3. Plätze gab (seit der Übernahme des Turniers 1999 ist dies, mit einigen wenigen Ausnahmen, bis dato so geregelt).

Nach Beilegung der Zwistigkeiten führten die UMB und die BWA das Turnier gemeinsam bis Ende 2003 (Weltcup Las Vegas) weiter. Nachdem sich Herr Bayer 1999 (Weltcup Berlin) aus gesundheitlichen Gründen von der BWA zurückgezogen hatte, wurden die Weltcup-Turniere unter der neuen Führung der BWA Cor van Erp erst einmal weitergeführt. Es traten aber wieder Differenzen mit der UMB auf. 2003 löste sich die BWA auf und seit 2004 werden die Weltcup-Turniere alleinig von der UMB in Zusammenarbeit mit einem lokalen Ausrichter veranstaltet.

Die ab 1994 von der UMB organisierten Turniere bewältigte sie in Zusammenarbeit mit dem europäischen Unterverband Confédération Européenne de Billard (CEB). Seit 2004 wird der Weltcup als UMB/CEB- (in Europa), UMB/CPB- (in Amerika), UMB/ACBC-Weltcup (in Asien) und seit 2014 als UMB/ACC in Afrika ausgetragen. Das Preisgeld beträgt seit 2018  € je Turnier.

Die Einzelergebnisse des Weltcups 1997/1 gingen direkt nach dem Turnier verloren und ließen sich auch von den in Fachkreisen bekannten Billardarchivaren Heinrich Weingartner und Dieter Haase (beide Herausgeber der dreibändigen „Enzyklopädie des Billardsports“) bis heute nicht mehr recherchieren.

2017 wurde erstmals ein Asiate Jahresgesamtsieger. Der Koreaner Kim Haeng-jik war der erst zweite nicht-europäische Spieler, der seit Sang Chun Lee 1993 diesen Titel gewinnen konnte. Er hatte diesen Sieg mit zwei Turniersiegen 2017 möglich gemacht.

Bis Ende 2022 wurden weltweit 193 Weltcupturniere ausgetragen. Die Niederlande führt mit 27 Ausrichtungen vor der Türkei mit 26, Ägypten mit 24 und Südkorea mit 23. Bei den Ausrichtungsorten führt der ägyptische Urlaubsort Hurghada mit 13 vor Porto mit 11 und Oosterhout mit 10. Berlin und Antalya richteten jeweils 9 Turniere aus.

Medienberichtübertragung 

Bis zur Saison 2019/20 übertrug das französische Billardportal Kozoom alle UMB-Turniere im Internet und wurde auch teilweise von ausrichtenden nationalen Sendern übernommen. Ab der Saison 2021/22 übernimmt diese Aufgabe der koreanische Partner von Kozoom Five&Six.

Modus 
Anfangs wurde zunächst im Satzsystem bis 15 Punkte gespielt, wobei in der Qualifikation zwei Gewinnsätze und in der Finalrunde dann drei Gewinnsätze zu absolvieren waren. 2013 wechselte man ins Punktesystem, wobei in der Qualifikation bis 30 Punkte und in der Finalrunde bis 40 Punkte gespielt wird. Zum Saisonwechsel 2019 wird die erste Finalrunde ebenfalls als Gruppenrunde (8 ×) zu je 4 Spielern ausgetragen.

Bis einschließlich 2012 stand die Shot clock auf 50 Sekunden, von 2013 bis 2019 wurde sie dann auf 40 Sekunden verkürzt, wobei jeder Spieler maximal drei Verlängerungen (Extensions) zur Verfügung hatte.

Ab 2020 gibt es einen neuen Spielmodi:

Quellen:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 

Die gewertete Spielsaison beim Weltcup läuft, im Gegensatz zur normalen Saison, von Januar bis Dezember. Der Gesamtsieger wird nach Beendigung des letzten Jahresturniers anhand der erzielten WC-Punkte ermittelt. Ein gesondertes Turnier findet nicht statt. Für die Kürung eines Gesamtsiegers müssen mindestens vier Turniere während der laufenden Saison abgehalten werden (Stand: Mai 2018). In Antwerpen fand bis 2017 beim World Super-Cup & Player of the Year ein Match zwischen dem Weltmeister und dem Weltcup-Gesamtsieger statt, organisiert vom Ex-Weltmeister und Weltcup-Sieger Ludo Dielis.

Bei den Einzelturnieren erhalten die besten 53 Spieler ein Preisgeld von insgesamt 106.500 €. Alle Teilnehmer erhalten darüber hinaus noch Weltranglistenpunkte (= Weltcup-Punkte).

Am Jahresende, wenn der Gesamtsieger gekürt wird, erhalten die besten zwölf Spieler eine weitere Preisgeldzahlung. Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Preisgelder gelten ab 2018. Die Preisgelder für die Gesamtsieger entfallen seit 2018.

(Stand: 20. Dezember 2017)

Rekorde 

 Rekordsieger ist Torbjörn Blomdahl mit 45 Einzel- und 11 Gesamtsiegen.
 Der beste Generaldurchschnitt (GD) von 2,777 wurde von Daniel Sánchez gespielt (2017 in Luxor).
 Den besten Einzeldurchschnitt (ED) erzielte Semih Saygıner mit 6,666 (40 Punkte in 6 Aufnahmen, gespielt am 27. Oktober 2018 in La Baule).
 Die Höchstserie bei Weltcupturnieren steht seit 2013 bei 24 Points, aufgestellt von Jérémy Bury am 7. September 2013 beim Weltcupturnier im koreanischen Guri. Bury stieß die Partie, die auf 40 Punkte angesetzt war, mit einer Schlussserie von 24 aus. Diese endete also nicht durch einen Fehler, sondern durch das Erreichen des Spielzieles. Am 15. November 2018 egalisierte Cho Myung-woo aus Südkorea den Rekord. Am 25. Oktober 2019 in Veghel schaffte es Dick Jaspers ebenfalls den Rekord einzustellen.
 Einen Satz in 1 Aufnahme (was bis 2012 auch Höchstserie war) bei einem Weltcupturnier erzielten bisher:
 Nobuaki Kobayashi (Valkenburg 1986)
 Torbjörn Blomdahl (Gent 1991, Istanbul 1995)
 Marco Zanetti (Halle 1997, Antwerpen 2004, Sluiskil 2007, Alcalá de Guadaira 2008)
 Semih Saygıner (Antwerpen 1997)
 Eddy Leppens (Oosterhout 1998, Sluiskil 2007)
 Raimond Burgman (Las Vegas 1999)
 Raymond Ceulemans (Oosterhout 1999)
 Paul Stroobants (Porto 2006)
 Frédéric Caudron (Sevilla 2004, Hurghada 2007)
 Daniel Sánchez (Sevilla 2004, Hurghada 2009, Antalya 2012)
 Dick Jaspers (Sluiskil 2005)
 Peter de Backer (Barendrecht 2005)
 Choi Jae-dong (Barendrecht 2005)
 Jérémy Bury (Hurghada 2006, Antalya 2009)
 Tayfun Taşdemir (Istanbul 2006)
 Barry van Beers (Sluiskil 2008)
 Kim Kyung-roul (Hurghada 2009, Hurghada 2011)
 Kim Bong-soo (Suwon 2010)
 Murat Naci Çoklu (Hurghada 2010)
 Antonio Ortiz Torrent (Suwon 2011)
 Dave Christiani (Wien 2011)
 Um Sang-pil (Suwon 2012)

Turnierrekordentwicklung

Turnierstatistik 
 Der Generaldurchschnitt (GD) bezieht sich jeweils auf das gesamte Turnier.
 Farblegende

Anmerkungen:
*1 Peter de Backer wurde wegen einer positiven Dopingprobe im Halbfinale gegen Daniel Sánchez disqualifiziert.

Weltcup-Gesamtsieger 

Anmerkungen:
 *1 Wurden gleichzeitig von der UMB zum Weltmeister ernannt.
 *2 2000 und 2001 wurden als eine Saison zusammengelegt.
 *3 Ohne Vergabe, da zu wenig Turniere gespielt wurden.
 *4 Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden im Jahr 2020 sechs der sieben und im Jahr 2021 fünf der sieben Weltcup-Turniere abgesagt.

Weltcup-Einzelsieger 
(Stand: 5. März 2023)

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (Nach Ranglistenpunkten) 
(Stand: 5. März 2023)

Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte) (auch die Punkte aus der Qualifikation)
Anmerkung 2: GD&Spiele: Gewertet nur ab dem Hauptturnier.

Literatur

Weblinks 

 Liste der Weltcup-Gewinner

Einzelnachweise